A 26-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 25 și 27 februarie 2000 la Gent, Belgia. Au participat 557 de sportivi din 44 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Topsporthal Vlaanderen din Gent. Aceasta a fost inaugurată în anul 2000.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

* Atletul a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Feminin

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
19 atleți au reprezentat România.

 Violeta Szekely – 1500 m - locul 1, 3000 m - 
 Gabriela Szabo – 1500 m - , 3000 m - locul 1
 Bogdan Țăruș – lungime - locul 2
 Cristina Nicolau – triplusalt - locul 2
 Alina Rîpanu – 800 m - locul 8, ștafetă 4×400 m - locul 3
 Anca Safta – 800 m - locul 9, ștafetă 4×400 m - locul 3
 Otilia Ruicu – 400 m - locul 11, ștafetă 4×400 m - locul 3
 Georgeta Lazăr – 400 m - locul 16, ștafetă 4×400 m - locul 3
 Gheorghe Gușet – aruncarea greutății - locul 4
 Rodica Mateescu – triplusalt - locul 6
 Bogdan Tudor – lungime - locul 7
 Adelina Gavrilă – triplusalt - locul 8
 Liliana Năstase – pentatlon- locul 8
 Elena Iagăr – 1500 m - locul 10
 Luminița Gogîrlea – 3000 m - locul 14
 Livia Meheș – aruncarea greutății - locul 14
 Ovidiu Olteanu – 3000 m - locul 15
 Ionuț Pungă – triplusalt - locul 16
 Andreea Burlacu – 400 m - locul 17

Participarea Republicii Moldova la campionat 
O atletă a reprezentat Republica Moldova.

 Olga Bolșova – înălțime - locul 12

Note

Legături externe 
  Timetable & Results

Atletism
2000
Gent
Atletism